La Gant-Wevelgem 1936 fou la 3a edició de la cursa ciclista Gant-Wevelgem. Es va disputar el 28 de maig de 1936 sobre un recorregut de 168 km. El vencedor fou el belga Robert Van Eenaeme, que s'imposà a l'esprint als seus dos companys d'escapada, els també belgues Joseph Somers i Gaston Denys, segon i tercer respectivament.

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Web de la cursa  

1936
Competicions ciclistes del 1936